Тало́н — общее название бумажных документов различного назначения, обычно небольшого формата.

Происхождение термина «талон» 
Talon . Так называли тех, кто ходил за кредиторами и получал деньги. Потом так стали называть «пяточку» документа, которая остаётся, когда основной документ — чек, акцию и т. д. отдают.
Monter de talons — тот, кто удирает от обязанностей.

Различные значения термина «талон» 
 Одноразовый билет на поездку в городском транспорте.
 Дубликат ассигновки, по предъявлении которой выдаются из казначейства деньги (по ЭСБЕ).
 Прилагаемое при ценных бумагах удостоверение для возобновления купонных листов (по ЭСБЕ).
 Корешок квитанции, расписки или чека в чековой книжке.
 Гарантийный талон 
 Талон прохождения ТО (Технического осмотра) в ГАИ-ГИБДД
 Талон на получение скидки
 Открепительный талон (для голосования)
 Талон для посещения врача в поликлинике
 Талон на питание, получение продуктов. Продовольственные талоны. См. статью Талонная система.
 Литовский талон («вагнорки») — денежная единица Литвы до введения лита в 1991—1993 гг.

Населённые пункты 
 Талон — село, подчинено Ольскому району Магаданской области.
 Талон — село, Турочакский район Республики Алтай.

Носители фамилии 
 Талон, Жан (1625/1626–1694) — администратор Новой Франции, французской колонии в Северной Америке.
 Талон, Патрис (род. 1958) — президент Бенина с 2016 года.

География 
 Талон — одно из названий реки Дибанг, левого притока Брахмапутры

См. также 

 Карта
 Карточка